Арсёнов — русская фамилия

Известные носители 
 Арсёнов, Валерий Викторович (1966—1986) — Герой Советского Союза.
 Арсёнов, Вячеслав Иванович (1939—2009) — советский учёный в области транспорта, академик Российской Академии транспорта.
 Арсёнов, Иван Владимирович (1869—1916) — русский политик, депутат I Государственной думы от Рязанской губернии.